Hinterlohgraben ist ein Gewässername:

 Hinterlohgraben (Sandbach), linker Oberlauf des Sandbachs (zur Pegnitz) bis Sendelbach, Gemeinde Engelthal, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hinterlohgraben (Schlatthölzlegraben), rechter Zufluss des Schlatthölzlegrabens (zum Wiechser Bächle, zur Radolfzeller Aach) nahe Wiechs, Gemeinde Steißlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg